Трейнор () — английская фамилия. Известные носители:

 Трейнор, Джерри (род. 1977) — американский актёр.
 Трейнор, Меган (род. 1993) — американская певица.
 Трейнор, Мэри Эллен (1952—2015) — американская актриса, которая наиболее известна ролями доктора Стефани Вудс в «Смертельном оружии» и Гарриет Уолш в фильме «Балбесы».